"Crossroad" (Cruce de caminos) pueden hacer referencia a:

 Cross Road, recopilatorio musical de Bon Jovi;
 Crossroad, segundo álbum musical de Izhar Cohen;
 CROSSROAD, compañía de anime;
 Crossroad, canción de Ayumi Hamasaki.